De NSU TT en de NSU TTS waren sportieve personenwagens uit de compacte klasse die door de Duitse autofabrikant NSU van 1967 tot 1972 geproduceerd werden op basis van de NSU Prinz 1000. De TT staat voor Tourist Trophy, een race waar NSU in 1954 successen had geboekt met zijn motorfietsen.

NSU TT 

In 1967 werd de NSU Prinz 1000 TT doorontwikkeld tot de NSU TT, ook gekend als de NSU 1200 TT. De aanduiding "Prinz" werd vanaf 1967 geschrapt voor de 1000-serie met viercilindermotoren.

De wagen werd aangedreven door een achterin gelegen luchtgekoelde viercilinder lijnmotor van 1177 cm³ met dubbele Weber carburateurs. Deze motor leverde een vermogen van 46 kW (65 pk), goed voor een topsnelheid van 153 km/u. In combinatie met een leeggewicht van slechts 685 kg zorgde dit voor bijzonder sportieve rijprestaties.

Net zoals de Prinz 1000 TT had ook de TT dubbele ronde koplampen, maar de brede zwarte streep tussen de koplampen werd vervangen door een verchroomde streep met een zwarte inzet bestaande uit een geblokte vlag en de letters "TT".

NSU TTS 

De NSU TTS werd speciaal voor de rally- en racewereld geïntroduceerd. De motor werd verkleind tot 996 cm³ zodat de wagen mocht racen in het segment van de éénliters. Door zijn twee Solex carburateurs leverde de motor een vermogen van 51 kW (70 pk), goed voor een topsnelheid van 160 km/u en een sprint van 0 naar 100 km/u in 12 seconden.

De wagen is te herkennen aan de belettering in de verchroomde streep met zwarte inleg tussen de dubbele koplampen en het verchroomde TTS-logo achteraan. Aan de voorzijde van de auto is een extra oliekoeler bevestigd en om de wegligging te bevorderen werd de ophanging verlaagd. Een ander typisch kenmerk van de TTS was dat de motorkap boven de heckmotor tijdens het rijden vaak op een kier stond om oververhitting van de motor te voorkomen.

Tegen meerprijs bood NSU een grotere benzinetank van 70 liter, de mogelijkheid om de versnellingsbak op maat van de koper te configureren en een tuningpakket dat het vermogen opvoerde tot 62 kW (83 pk) wat een topsnelheid van 180 km/u opleverde. Daarmee was de TTS als kleine sedan een stevige concurrent voor een aantal forse sportwagens uit zijn tijd.

De TTS wordt beschouwd als de voorloper van het latere VW Golf GTI-concept waarbij een compacte wagen met een laag gewicht uitgerust werd met een performante motor.

Wegens zijn wendbaarheid was de TTS succesvol in heuvelklim- en slalomwedstrijden lang nadat de productie was stopgezet.

Tijdlijn

Externe link 
 NSU TT en TTS advertenties uit 1970

TT